eXodus é o servidor X, software que foi desenvolvido originalmente pela White Pine Software. Fundadores da White Pine iniciaram o desenvolvimento no outono de 1987 e disponibilizaram a versão 1.0 em abril de 1989. A versão 1.0 foi construída apenas para a plataforma Macintosh, mas versões para Windows, DOS, e NeXT iriam seguir nos próximos anos.

Em 1995, White Pine começou uma transição longe de sua linha de produtos de conectividade desktop (dos quais eXodus foi o principal contribuinte das receitas) em favor de produtos que incorporam a sua recém-adquisição CU-SeeMe tecnologia de videoconferência. Esta transição foi efetivamente concluída em fevereiro de 2000, quando White Pine vendeu a divisão de produtos de conectividade para Powerlan, Ltd., uma empresa de software com sede em Sydney, Austrália. Pouco tempo depois, White Pine Software mudou seu nome para CU-SeeMe Networks.

Ligações externas 
 

X Window System
Servidores X
Programas para Mac OS
Programas para Windows
NeXT
Programas para DOS